A ju jelentései lehetnek:

 Ju, japán kana
 Ju, Ю, cirill betű
 Az angol U betű ejtése
 Ju, koreai vezeték- és utónév